La pena máxima puede referirse a:

 La pena máxima, película colombiana de 2001.
 La pena máxima, película peruana de 2022.